Дмитрий Белоус:
 Белоус, Дмитрий Григорьевич (1920—2004) — советский поэт, переводчик с болгарского языка, литературный критик, общественный деятель.
 Белоус, Дмитрий Иванович (1961—2021) — советский и украинский футболист.